Der Begriff hypogäisch bezeichnet:

 eine Form der Keimung im Gegensatz zu epigäische Keimung, siehe Keimung
 unter der Erdoberfläche, im Boden oder in der Streuschicht vorkommend oder lebend, siehe Edaphon#Einteilung